Двадесет и шестото (XXVI) хилядолетие пр.н.е. обхваща периода от началото на 26 000 г. пр.н.е. до края на 25 001 г. пр.н.е.

Събития 

Хилядолетия